Пейзаж світу () — тип композиції в західному живописі, що показує уявний панорамний пейзаж, видно з піднесеної точки зору, що включає гори і низовини, воду та будівлі. Предметом кожної картини зазвичай є біблійне чи історичне оповідання, але фігури, що містять цей елемент оповіді, карликові оточення.

Світовий пейзаж вперше з'явився у живописі у творчості раннього нідерландського живописця Йоахіма Патініра (бл. 1480–1524 рр.), більшість з яких небагато збережених картин мають цей тип, як правило, релігійні сюжети, але замовлені світськими меценатами. «Вони були уявними збірками найбільш привабливих та вражаючих аспектів європейської географії, зібраних на радість заможному мандрівнику крісла» , що дало «ідеалізований композиційний світ, взятого в один олімпійський погляд». 

Композиційний тип взяли на озброєння ряд інших нідерландських художників, найвідоміший Пітер Брейгель Старший. Хоча композиції такого широкого типу продовжували існувати до 18 століття і далі, цей термін зазвичай використовується лише для опису творів з Низьких країн та Німеччини, що вийшли в 16 столітті. Німецький термін Weltlandschaft вперше застосував Еберхард Фрайхерр фон Боденгаузен у 1905 р. з посиланням на Герарда Давіда , а потім у 1918 р. застосований у творчості Людвіга фон Бальдасса, визначений як змалювання «всього того, що здавалося красивим для очей: море і земля, гори і рівнини, ліси і поля, замок і хата».

Нідерланди 

Обробка пейзажних фонів раннього нідерландського живопису запозичена в Італії, фламандські фахівці були зайняті в деяких італійських майстернях, в тому числі в Тіціані. Фон багатьох ранніх гравюр Альбрехта Дюрера присвоїв ряд італійських художників. 

Картини відносно невеликі і використовують горизонтальний формат; це мало стати настільки стандартним для пейзажів у мистецтві, що його зараз називають «пейзажним» форматом у звичайних контекстах, але на той час це було значною новизною, оскільки «переносні панельні картини майже завжди були вертикальними у форматі до 1520 року».  Зазвичай він використовує три основні кольори, щоб сформулювати свої композиції, з коричневим фоном, синьо-зеленою середньою зоною та голубизною на відстані. Лінія горизонту відносно висока в площині зображення   . 

Стиль пов'язаний з пейзажним фоном Ієроніма Босха, хоча в його головних роботах вони функціонують як фон для його натовпу фігур і не так охоче включають різноманітні пейзажні елементи; але такі менші твори, як його святий Єронім у Молитві, передбачають новий стиль.  Здебільшого картини зберігають ті самі елементи, що й багато звернень 15-го століття тих самих предметів, але в сучасних кінематографічних показниках демонструють віддалений, а не середній кадр.

Стиль також є раннім прикладом художньої тенденції 16 століття до «манерської інверсії» (термін, розроблений Максом Дворжаком) або «перевернутої композиції», де раніше мінорні або фонові елементи переважають у просторі картини. У 1550-х роках Пітер Артсен розпочав стиль великих полотен, де панували великі натюрморти з їжею та великі жанрові фігури кухарів чи продавців ринку, тоді як на задньому плані можна побачити невеликі біблійні сцени. Деякі картини Яна Сандерса ван Гемессена ставлять жанрові фігури на перший план картин на релігійні чи моральні сюжети.   У 17 столітті всі ці предметні сфери утвердилися як самостійні жанри в голландському та фламандському живописі, а згодом і в усьому західному живописі.

Дунайська школа 

Дунайська школа була сучасною групою німецьких та австрійських художників, які також були піонерами пейзажного живопису та першими регулярно малювали чисті пейзажі без фігур. Їх пейзажі зображують ліси Верхнього Дунаю, а місце фігури переднього плану часто займає одне дерево - формула, винайдена Альбрехтом Альтдорфером - найзначнішим художником групи, і використовується, здебільшого, у малюнках та принтах Вольфом Губером та Августином Гіршфоґелем. Інші інноваційні роботи демонстрували крупний вид на густий ліс з майже не далеким видом чи рівним небом. Але багато їх ландшафтів є панорамними у варіанті нідерландського стилю, хоча річка, що звивається з поля зору, зазвичай замінює море, яке займає горизонт багатьох нідерландських робіт.  Ймовірно, що принаймні Альтдорфер бачив Патініра приблизно до 1531 року. 

Намальовані Альтдорфером пейзажі, як правило, вертикальні , і хоча б тому, що він був замовлений для вертикального простору, це стосується самого екстремального з усіх великих світових пейзажів, його Битва Александра (1529, Мюнхен). Ця неординарна картина демонструє вид прямо на Середземномор'ї, на передньому плані маса крихітних фігур, які ведуть велику битву. Вони знаходяться в сучасній Туреччині, а вид простягається за межі острова Кіпр до узбережжя Єгипту та Синайського півострова та Червоного моря.  Картина спочатку складала одну частину набору історичних картин у тому ж форматі.

Вплив на пізніший пейзажний живопис 

І нідерландський, і дунайський підходи до ландшафтного живопису мали великий вплив на майбутніх художників.   Пізніші покоління фламандських художників, такі як Ян Брейгель Старший, Антон Міру, Лукас ван Фалькенборх та Джілліс ван Конікслу, продовжували випускати пізні манерські версії повної формули, розроблені Пітером Брейгелем Старшим до того, як у 1590-х роках ван Конікслу пустив дерева рухатися, як завіси з боків, щоб обмежити, а потім усунути далекий вигляд, започаткувавши фламандський розвиток густих лісових поглядів на Дунайську школу.  Рубенс навчався в 1590-х роках зі своїм родичем Тобіасом Вергахтом, особливо консервативним художником, який продовжував використовувати світові пейзажні стилі, похідні від Пітера Брейгеля Старшого до 1620-х років.   Хоча Рубенс стрімко перевершив його вплив, в деяких його пізніших пейзажах, таких як Літо, Селяни, що йдуть на ярмарок (бл. 1618, Королівська колекція), «традиція старого» світового ландшафту «явно живе».

Аспекти конкретної формули світового ландшафту, хоч і більше не описані цим терміном, але продовжують з'являтися в різних версіях до 19 століття. У Голландському золотому віці живопису  ідіосинкратичні картини Геркулеса Сегерса (бл. 1589 - c. 1638), такі рідкісні, як і Патініра, були чудовим панорамним видом, дуже часто з горами . На відміну від цього, Філіпс Конінк (1619–1688) використовував панорамний піднесений вид і часто включав воду, але демонстрував види плоских присадибних ділянок або міських дахів із низьким горизонтом.

Італієць Нікколо дель Аббате, який є частиною Школи Фонтенбло, представив фламандський світовий ландшафт у французьке мистецтво у творі Орфей та Евридіка,яка знаходиться в Національній галереї.    У французькому бароковому або класичному живописі багато художників, включаючи Клода Лоррена та Ніколи Пуссена, писали сюжети «Пейзаж з ...», а для Клода притаманні широкі панорамні види зі змішаними елементами гори, води та невеликими фігурами складали основну частину його роботи, хоча горизонт, як правило, значно нижче, ніж у роботах 16 століття. Клод, в свою чергу, став надзвичайно впливовим, і до початку 19 століття його стиль продовжував мати перевагу, надаючи живопису «Пейзаж з ...» вищим місцем в ієрархії жанрів, а отже, і більш високою ціною, ніж просто чистий пейзаж . 

З романтизмом це змінилося, але панорамні види продовжували писатись у 19 столітті, а художники, такі як у Школі річки Гудзон, Едвард Лір та російські пейзажисти перенесли композиційний стиль до нових пейзажів у всьому світі в таких творах, як «Серце Анд» (1859, Фредерік Едвін Черч), хоча часто виключаючи всіх людей і споруди. Вони все ще фігурують у величезних апокаліптичних релігійних картинах англійського живописця Джона Мартіна, які часто буквально є «кінцем епохи світових пейзажів», повертаючи історію жанру до свого витоку з Бош.

Примітки

Посилання 

Baldwin, Robert, Review of "Mirror of the Earth": The World Landscape in Sixteenth-Century Flemish Painting by Walter Gibson, The Sixteenth Century Journal, Vol. 23, No. 2 (Summer, 1992), pp. 362–363, JSTOR 
Clark, Kenneth, Landscape into Art, 1949, page refs to Penguin edn of 1961
 Falkenberg, R. L. (1988), Iconographical connections between Antwerp landscapes, market scenes and kitchen pieces, 1500–1580 , Oud Holland, 102, 1988 
Harbison, Craig. The Art of the Northern Renaissance, 1995, Weidenfeld & Nicolson, 
Jenson, Susan H., "Patinir..." in Renaissance and Reformation, 1500–1620: A Biographical Dictionary, ed. by	Jo Eldridge Carney, 2001, Greenwood Publishing Group, , 9780313305740, Google Books 
Reitlinger, Gerald; The Economics of Taste, Vol I: The Rise and Fall of Picture Prices 1760–1960, 1961, Barrie and Rockliffe, London
Simon Schama, Landscape and Memory, 1995, HarperCollins (2004 HarperPerennial edn used),     
Silver, Larry, Peasant Scenes and Landscapes: The Rise of Pictorial Genres in the Antwerp Art Market, 2006, University of Pennsylvania Press, , 9780812222111, Google Books , (see also his review of Gibson , JSTOR) 
Snyder, James. Northern Renaissance Art, 1985, Harry N. Abrams, 
Vlieghe, H. (1998). Flemish Art and Architecture, 1585–1700. Yale University Press Pelican history of art. New Haven: Yale University Press. 
Weemans, David, "The Earthly Paradise, Herri Met de Bles's Visual Exegesis of Genesis 1–3", in The Authority of the Word: Reflecting on Image and Text in Northern Europe, 1400–1700, 2011, BRILL, , 9789004215153, Google Books  
Wood, Christopher S., Albrecht Altdorfer and the Origins of Landscape, 1993, Reaktion Books, London, 
Gibson, Walter S., Mirror of the Earth: The World Landscape in Sixteenth-Century Flemish Painting, 1989, Princeton University Press (two reviews in References)
Falkenburg, Reindert, Joachim Patinir: Landscape as an Image of the Pilgrimage of Life, 1988, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company
Buijsen, Joachim, review (long, rather critical) of Joachim Patinir: Landscape as an Image of the Pilgrimage of Life by R. L. Falkenburg, Simiolus, Netherlands Quarterly for the History of Art, Vol. 19, No. 3 (1989), pp. 209–215, JSTOR 

Пейзаж
Фламандське мистецтво
Іконографія